Барон Жан-Клод Моро́ (; , Лион — , Ла-Тронш, Изер) — французский военный деятель.

Биография 
С 29 октября 1797 года — шеф 14-й пехотной бригады. 29 августа 1803 года стал бригадным генералом. 3 мая 1810 года возведён в титул барона империи. В 1812 году — командир 2-й бригады в дивизии Леграна 2-го корпуса. С 19 марта 1813 года — кавалер ордена Почетного легиона. Под командованием маршала Мортье с февраля по 2 марта 1814 года — комендант Суассона.

Комендант Суассона 
В Суассоне, который незадолго до этого был взят русскими войсками, а затем покинут ими, и снова занят французами, был оставлен гарнизон из польских войск (1600 чел.) под командой генерала Моро.  Этот гарнизон был окружён и бомбардирован войсками Блюхера и Винцингероде. На другой день крепость сдалась без боя.

Дальнейшая жизнь 
Поступил на службу королю Людовику XVIII. Кавалер ордена Святого Людовика. Службу продолжал в военном министерстве. Бесславный конец жизни провёл в собственной усадьбе.

Родственники 
 Тетя Жанна Моро (; ум. 11 апреля 1777), муж Леонард Жаго, сеньор де ла Рибьер и дю Лук (1704—1782; ). Дочь Жанна и сын Жан Жаго (1750? — ?), капитан понтонного экипажа Великой армии Наполеона в России 1812 год при командовании генерала барона Жан-Батиста Эбле, попал в плен. Его потомки в России.
 Дальний родственник через семью сеньоров Жаго, бригадный генерал Гилберт-Жак Банди де Налеш (; 3 апреля 1756 — 20 апреля 1820, Фельтен), барон, французский депутат.

Примечания

Литература 
 Власов К. Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г.
 Léonard Jagot et Jeanne Moreau

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)